Turlington ist der Name von

 Christy Turlington (* 1969) US-amerikanisches Fotomodell
 Turlington (North Carolina), Ort in den Vereinigten Staaten
 Turlington (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten